Фульгенций (ум. 630) — святой римско-католической церкви, епископ Картахены и Эсихи.
 Фульгенций Ферранд (; ум. 546/547) — христианский богослов.
 Фабий Фульгенций (468—533) — святой Римско-Католической церкви, епископ Руспы.
 Фабий Планциад Фульгенций (или Фульгенций Мифограф; вторая половина V — первая треть VI веков) — писатель, историк, грамматик Вандальского государства.

Примечания